Нетті Стівенс
 Джанет Гертруда "Нетті" Хіггінс, дівоче прізвище "Nettie" Палмер (1885-1964), австралійський поет, есеїст, літературний критик
 Нетті Марія Стівенс (1861-1912), американський генетик
 Ненсі "Нетті" Фаулер Маккормік (1835-1923), американський меценат
 Нетті Ніелсен, данський гравець з бадмінтону